Avalon kan avse:

 Avalon – mystisk plats i Britannia
 Avalon Code – ett fantasy action-rollspel till Nintendo DS
 Avalon Hill – ett amerikanskt spelföretag
 Avalon hotel – hotell i Göteborg
 Mutants in Avalon – ett rollspel från 1991 i rollspelsserien Teenage Mutant Ninja Turtles & Other Strangeness
 Toyota Avalon – bilmodell från Toyota

Film 
 Avalon (film, 1990) – en amerikansk film från 1990 regisserad av Barry Levinson
 Avalon (film, 2011) – en svensk dramathriller från 2011 i regi av Axel Petersén
 Avalons dimmor (2001) – en tjeckisk-tysk-amerikansk film från 2001 i regi av Uli Edel
 Avalon High –  en film från 2010 i regi av Stuart Gillard

Litteratur 
Avalon (roman) – roman av Anya Seton
Avalons dimmor – en serie romaner skrivna av Marion Zimmer Bradley

Musik

Musikgrupper 
Avalon (band) – en amerikansk musikgrupp som spelar kristen musik
Group Avalon – musikgrupp som består av Djo och Mohombi Moupondo

Album 
Avalon (musikalbum) – album från 1982 av Roxy Music. Albumet innehöll också en låt med namnet "Avalon"
Avalon (musikalbum av Anthony Green) – Anthony Greens debutalbum
 Walking in Avalon – album av Christopher Cross, utgivet 1998

Låtar 
Avalon (Lovebugs) – en låt av det schweiziska bandet Lovebugs på albumet In Every Waking Moment
Avalon (sång) – en låt av Al Jolson från 1920.
Avalon (Roxy Music) – en låt av Roxy Music från 1982 från albumet med samma namn
Avalon (låt av Nocturnal Rites) – en låt av hårdrocksbandet Nocturnal Rites
Avalon (låt av Sigur Rós) – en låt av Sigur Rós
Avalon (låt av Gamma Ray) – en låt av Gamma Ray

Personer
 Frankie Avalon (1940–), en italiensk-amerikansk skådespelare, sångare och tidigare tonårsidol
 Mickey Avalon (1975–), amerikansk rappare

Television 
Avalon – två avsnitt i nionde säsongen av Stargate SG-1, se Lista över avsnitt av Stargate SG-1

Geografi
Avalonia – den paleokontinent som idag utgör delar av Storbritannien och Irland

Australien 

 Avalon (flygplats), Victoria, Greater Geelong, 
Avalon, New South Wales, ort med ca 10 600 invånare (2011) i New South Wales

Frankrike 

Avallon, stad och kommun i Bourgogne-Franche-Comté

Kanada 

Avalonhalvön, stor halvö i östra Newfoundland

USA 

 Avalon, Georgia, Stephens County, 
 Avalon, New Jersey, Cape May County, 
 Avalon, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Avalon, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 
Avalon, Mississippi, kommunfritt område i Mississippi

Se även
 Avalon Bay – flera
 Avalon Island – flera
 Avalon Lake – flera
 Lac Avalon – flera 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar